Кузьминчик () — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 219 человек. Почтовый индекс — 31615. Телефонный код — 3859. Занимает площадь 0,901 км². Код КОАТУУ — 6825286202.

Местный совет 
31615, Хмельницкая обл., Чемеровецкий р-н, с. Ольховцы, ул. Гагарина, 4

Примечания

Ссылки 
 Кузьминчик на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Чемеровецкого района